

Toponymie 
 Orły est un village polonais, situé dans la gmina d'Ożarów Mazowiecki de la Powiat de Varsovie-ouest dans la voïvodie de Mazovie.
 Orły est un village polonais, situé dans la gmina d'Orły de la Powiat de Przemyśl dans la voïvodie des Basses-Carpates.

Distinctions 
 Orły est le surnom des récompenses polonaise pour le cinéma Polskie Nagrody Filmowe (Aigles du cinéma polonais)